Wassin ist der Familienname folgender Personen:

 Wiktor Wladimirowitsch Wassin (* 1988), russischer Fußballspieler
 Wladimir Alexejewitsch Wassin (* 1947), sowjetischer Wasserspringer